Ивкова () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжеский повят (Малопольское воеводство), Малопольское воеводство. Население — 5999 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Доброцеш
 Дружкув-Пусты
 Ивкова
 Конты
 Полом-Малы
 Поромбка-Ивковска
 Воякова

Соседние гмины 
 Гмина Чхув
 Гмина Ляскова
 Гмина Липница-Мурована
 Гмина Лососина-Дольна

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Малопольского воеводства